Жиль Трамбле́ ():
 Трамбле, Жиль (1932—2017) — канадский композитор и музыкальный педагог, электрофонист.
 Трамбле, Жиль (1938—2014) — канадский хоккеист и хоккейный комментатор.